Кінематика — сукупність дисциплін, що вивчають математичний опис руху. 

 Кінематика — розділ механіки, який вивчає математичний опис руху ідеалізованих об'єктів: 
 Кінематика твердого тіла;
 Кінематика газу;
 Кінематика рідини;
 Кінематика деформованого тіла;
 Зоряна кінематика — розділ зоряної астрономії, який вивчає статистичними методами закономірності руху різних об'єктів у Галактиці. 
 Кінематика механізмів — розділ теорії машин та механізмів, в якому вивчають геометричний бік руху частин (ланок) механізму. 
 Пряма кінематика
 Інверсна кінематика
 Кінематика рельєфу — розділ геоморфології, який вивчає зміну взаємного положення точок земної поверхні в часі.